HMS Fleetwood («Флитвуд») — название кораблей Королевского флота Англии и Великобритании.

 HMS Fleetwood (1655) — корабль роялистов, захвачен парламентаристами в 1655 году, позднее переименован в Wexford.
 Название HMS Fleetwood должен был нести тральщик типа «Хант». В 1918 году строившийся корабль переименовали в HMS Ford и спустили на воду под этим именем.
 HMS Fleetwood (U73) — шлюп типа «Гримсби». Спущен на воду в 1936 году, разобран после 1959 года.

Ссылки